Бургмюллер () ― семья немецких музыкантов:

  (1760 либо 1766 ― 1824) — немецкий пианист, капельмейстер и композитор; его сыновья:
 Бургмюллер, Фридрих (1804 либо 1806 ― 1874) ― пианист и композитор, большую часть жизни проживший во Франции.
 Бургмюллер, Норберт (1810―1836) ― пианист и композитор, младший брат предыдущего.